Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine)
Saint-Grégoire (Tarn)
ook:
Saint-Grégoire-d'Ardennes, Charente-Maritime
Saint-Grégoire-du-Vièvre, Eure